Eagle Point Township dans le comté d'Ogle en Illinois.
  dans le comté de Marshall dans le Minnesota.

Homonymie de townships